Kandji ist der Familienname folgender Personen:

 Itah Kandji-Murangi (* 1957), namibische Politikerin und Ministerin
 Macoumba Kandji (* 1985), senegalesischer Fußballspieler
 Sangoné Kandji (* 1992), senegalesische Leichtathletin